Unter Ramschrunde versteht man:
 Ramschrunde beim Skat, siehe Skat #Ramsch- und Bockrunden
 Ramschrunde beim Schafkopf, siehe Schafkopf #Sonderrunden​